Dankwort ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Werner Dankwort (1895–1986), deutscher Diplomat
 Juergen Dankwort (* 1943), kanadischer Soziologe 

Siehe auch:
 Dankworth
 Danckwortt